Komin (Ploče), een plaats in de Kroatische gemeente Ploče
 Komin (Sveti Ivan Zelina), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Ivan Zelina